Asia Pacific Airlines steht für:

 Asia Pacific Airlines (Papua-Neuguinea), eine Luftfahrtgesellschaft aus Papua-Neuguinea
 Asia Pacific Airlines (Taiwan), ehemalige Fluggesellschaft in Taiwan
 Asia Pacific Airlines (Thailand), eine thailändische Fluggesellschaft, später Asia Atlantic Airlines 
 Asia Pacific Airlines (Vereinigte Staaten), eine Frachtluftgesellschaft mit Sitz in Kalifornien
 Association of Asia Pacific Airlines, ein Verbund von Luftfahrtgesellschaften